Кодекс 065 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Иоанна 11-12;15-16;19 на 3 пергаментных листах (29 x 23 см). Текст на листе расположен в двох колонках, 29 строки в колонке. Палимпсест. Верхний текст содержит грузинский календарь.

Особенности рукописи 
Рукопись содержит текст Иоан 11,50-12,9; 15,12-16,2; 19,11-24.

Греческий текст рукописи отражает византийский тип текста. V категория Аланда.

Рукопись хранится в Российской национальной библиотеке (Gr. 6 I) в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 
 Konstantin von Tischendorf, Monumenta sacra et profana I, pp. XIII-XIX, 1-48.
 Kurt Treu, Die Griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR; eine systematische Auswertung des Texthandschriften in Leningrad, Moskau, Kiev, Odessa, Tbilisi und Erevan, T & U 91 (Berlin, 1966), pp. 18-19.
 U. B. Schmid, D. C. Parker, W. J. Elliott, The Gospel according to St. John: The majuscules (Brill 2007), pp. 52-58.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века